Suggs est un patronyme porté notamment par :
 Jalen Suggs (2001-), joueur américain de basket-ball ;
 Louise Suggs (1923-2015), golfeuse professionnelle américaine ;
 Scott Suggs (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Terrell Suggs (1982-), joueur américain de football américain ;

et également un nom de scène :

 Suggs (1961-), chanteur du groupe de ska britannique Madness.

Homonymie de patronyme